Borowitz ist der Name von

 Abram Solman Borowitz, Geburtsname von Abe Burrows (1910–1985), amerikanischer Autor, Dramatiker und Regisseur
 Albert Borowitz (* 1930), US-amerikanischer Sammler, Historiker und Autor
 Andy Borowitz (* 1958), amerikanischer Komiker und Satiriker
 Eugene Borowitz (* 1924), amerikanischer jüdischer Philosoph
 Katherine Borowitz (* 1954), amerikanische Schauspielerin

Borowitz ist ehemaliger deutscher Name tschechischer Orte
 Klein Borowitz, Borovnička
 Groß Borowitz, Borovnice u Staré Paky

Siehe auch:
 Borowicz
 Borownitz